Гарретт Хайнс (; 3 июля 1969, ) — американский бобслеист, выступавший за сборную США в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Был участником двух Зимних Олимпиад и удостоился одной серебряной медали в четверке на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Кроме того, в 2003 году Хайнс получил серебряную награду на Чемпионате мира в Лейк-Плэсид.

Прежде чем заняться бобслеем, участвовал в соревнованиях по десятиборью. В школе играл в американский футбол.

Ссылки 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской четвёрке  
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Иллюстрированный профиль бобслейной команды США 2002 года 
 

Бобслеисты США
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года